JCI steht für:
 Jakarta Composite Index, vormaliger Name des IDX Composite, indonesischer Aktienindex
 Jersey (Jersey, Channel Islands), unter anderem FIDE-Code
 Johnson Controls, Inc., weltweit operierender Mischkonzern mit den Hauptschwerpunkten Automobilzulieferung, Batterietechnik, Gebäudetechnik und Industriedienstleistungen
 Journal Citation Index, Impact Factor von wissenschaftlichen Fachzeitschriften, im Rahmen des jährlichen Journal Citation Reports von Clarivate Analytics berechnet
 Journal of Clinical Investigation, eine medizinische Fachzeitschrift
 Junior Chamber International, eine internationale Organisation für junge Menschen
 New Century AirCenter (IATA-Code), Flughafen in Olathe (Kansas), Johnson County (Kansas), Kansas

Abkürzung